Хопи — язык юто-ацтекской семьи, на котором разговаривают индейцы хопи (один из народов группы пуэбло), в настоящее время компактно проживающего в северо-восточной части американского штата Аризона. В настоящее время примерно три четверти представителей этого народа владеют хопи как родным языком, но бо́льшая часть из них двуязычна (также говорят на английском). Только 40 носителей хопи монолингвальны. Некоторые хопи владеют только английским языком.

Языковые контакты и диалектное деление 
Хопи входит в языковой союз пуэбло вместе с языками нескольких соседних племён. Помимо этого, исторически этот язык в течение некоторого времени находился в контакте с испанским, что связано с деятельностью католических миссионеров на территории нынешней Аризоны (в XVII веке).

Внутри языка хопи Бенджамин Уорф выделял четыре основных диалекта: полакка, торева, сипаулови и ораиби. В дальнейшей научной традиции их обычно называют так: первой месы, мишонгнови, шипаулови и третьей месы. Второй из них имеет наиболее архаичную грамматику и фонологическую систему.

Фонология 
Знак IPA в таблицах приводится для тех случаев, когда он не совпадает с орфографическим обозначением звука в письменности хопи.

Гласные

Согласные 
Количество согласных в разных диалектах хопи различается. Диалект мишонгнови имеет более сложную систему.

Грамматика 
Существительные и местоимения имеют два падежа и три числа (единственное, множественное, двойственное). Глаголы также изменяются по числам, зачастую при помощи частичной редупликации.

С точки зрения синтаксиса хопи принадлежит к языкам типа SOV.

Прочее 
Бенджамин Ли Уорф, один из авторов гипотезы о связи между языком и мышлением, использовал хопи в качестве иллюстрации этой связи. В одной из своих работ Уорф утверждал, что в языке хопи нет слов, выражений и грамматических конструкций для обозначения того, что мы называем временем. Эти данные подвергнуты сомнению в трудах последующих учёных.

Из языка хопи кинорежиссёр Годфри Реджио взял названия для фильмов своей знаменитой документальной трилогии: «Койяанискаци», «Поваккаци» и «Накойкаци».

Примечания

Библиография 
 Brew, J. O. (1979). Hopi prehistory and history to 1850. In A. Ortiz (Ed.), Handbook of North American Indians: Southwest (Vol. 9, pp. 514–523). Washington, D.C.: Smithsonian Institution.
 Connelly, John C. (1979). Hopi social organization. In A. Ortiz (Ed.), Handbook of North American Indians: Southwest (Vol. 9, pp. 539–553). Washington, D.C.: Smithsonian Institution.
 
 Harrington, John P. (1913). [Linguistic fieldnotes based on work with a speaker of Oraibi Hopi]. (National Anthropological Archives, Smithsonian Institution).
 Hill, Kenneth C. (1997). Spanish loanwords in Hopi. In J. H. Hill, P. J. Mistry, & L. Campbell (Eds.), The life of language: Papers in linguistics in honor of William Bright (pp. 19–24). Trends in linguistics: Studies and monographs (No. 108). Berlin: Mouton de Gruyter.
 Hopi Dictionary Project (University of Arizona Bureau of Applied Research in Anthropology). (1998). Hopi dictionary: Hopìikwa Lavàytutuveni: A Hopi-English dictionary of the Third Mesa dialect with an English-Hopi finder list and a sketch of Hopi grammar. Tucson, Arizona: University of Arizona Press. ISBN 0-8165-1789-4
 
 Jeanne, LaVerne Masayesva. (1978). Aspects of Hopi grammar. (Doctoral dissertation, MIT).  hdl.handle.net/1721.1/16325
 
 Kalectaca, Milo. (1978). Lessons in Hopi. Tucson, Arizona: University of Arizona Press.
 
 Kennard, Edward A.; & Albert Yava. (1999). Field Mouse Goes to War: Tusan Homichi Tuwvöta. Palmer Lake, Colorado: Filter Press.
 
 
 Malotki, Ekkehart. (1983). Hopi time: A linguistic analysis of the temporal concepts in the Hopi language. Trends in linguistics: Studies and monographs (No. 20). Mouton De Gruyter.
 Seaman, P. David. (1977). Hopi Linguistics: An Annotated Bibliography. Anthropological Linguistics, 19 (2), 78-97.
 Seqaquaptewa, E. (1994). Iisaw niqw tsaayantotaqam tsiròot. Santa Fe, NM: Clear Light.
 Seqaquaptewa, E. (1994). Iisaw niqw yöngösonhoya. Santa Fe, NM: Clear Light.
 Stephen, Alexander M. (1936). Hopi journal of Alexander M. Stephen. Parsons, E. C. (Ed.). Columbia University contributions to anthropology (No. 23). New York: Columbia University Press.
 
 
 Whorf, Benjamin Lee. (1936). [Notes on Hopi grammar and pronunciation; Mishongnovi forms]. In E. C. Parsons (Ed.), Hopi journal of Alexander M. Stephen (Vol. 2, pp. 1198–1326). Columbia University contributions to anthropology (No. 23). New York: Columbia University Press.
 
 
 Whorf, Benjamin Lee. (1941). The relation of habitual thought and behavior to language. In L. Spier, A. I. Hallowell, & S. S. Newman (Eds.), Language, culture, and personality: Essays in memory of Edward Sapir (pp. 75–93). Menasha, WI: Sapir Memorial Publication Fund.
 Whorf, Benjamin Lee. (1946). The Hopi language, Toreva dialect. In C. Osgood (Ed.), Linguistic structures of native America (pp. 158–183). Viking Fund publications in anthroplogy (No. 6). New York: The Viking Fund, Inc.
 
 
 Whorf, Benjamin Lee. (1956). Discussion of Hopi linguistics. In J. B. Carroll (Ed.), Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin L. Whorf (pp. 102–111). New York: John Wiley.

Ссылки 
 Список Сводеша для хопи
 Язык хопи на сайте Ethnologue

Юто-астекские языки
Языки Аризоны